USS Tennessee (1863)
USS Tennessee (1869)
USS Tennessee (1882)
USS Tennessee (ACR-10)
USS Tennessee (1920)
USS Tennessee (SSBN-734)